Бормино — название населённых пунктов.

Россия 
 Бормино (Владимирская область)
 Бормино (Тверская область)